Турция впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1908 году, а в зимних — в 1936 году на играх в Гармиш-Партенкирхене.

Всего, за время участия, турецкие спортсмены завоевали 91 медаль, из них 39 золотых, 24 серебряных и 28 бронзовых. Все медали завоёваны на летних Играх. На зимних Олимпиадах Турция никогда не завоёвывала медалей. Наибольшее количество олимпийских медалей выиграно турецкими атлетами в различных видах борьбы.

Олимпийский комитет Турции был образован в 1908 году и официально признан Международным олимпийским комитетом в 1911 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Турции на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Турция на официальном сайте Олимпийского движения
 
 олимпийский комитет Турции